Valser Tal oder Valsertal heißen folgende geographische Objekte:

 Valser Tal (Graubünden), Seitental des Val Lumnezia im Kanton Graubünden, Schweiz
 Valser Tal (Nordtirol), Seitental des Wipptals in Nordtirol, Österreich
 Valser Tal, auch Valler Tal, Tal in Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Walsertal
 Vals